Höger oder Hoeger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Höger (* 1956), deutscher Maler und Musiker
 Christian Höger (* 1975), deutscher Religionspädagoge
 Christine Höger (1901–1982), deutsche Politikerin (SPD)
 Ernst Höger (1945–2019), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Fritz Höger (1877–1949), deutscher Architekt
 Hans Höger (Maler) (1912–1997), deutscher Maler
 Hans Höger (* 1960), deutscher Kunsthistoriker
 Hermann Höger (1882–1950), deutscher Architekt
 Inge Höger (* 1950), deutsche Politikerin (Linke)
 Ivan Höger (* 1982), tschechischer Basketballspieler
 Joseph Höger (1801–1877), österreichischer Landschaftsmaler und Radierer
 Joseph Höger Edler von Högen (1767–nach 1820), österreichischer Dichter und Verwaltungsjurist, siehe Joseph von Högen

 Karel Höger (1909–1977), tschechischer Schauspieler
 Marco Höger (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Maria Meyer-Höger (* 1955), deutsche Juristin, Pädagogin und Hochschullehrerin
 Rudolf Alfred Höger (1877–1930), österreichischer Kriegsmaler
 Rudolf August Höger (1876–1928), österreichischer Maler 
 Ulrike Schwieren-Höger (* 1951), deutsche Buchautorin und Journalistin
 Werner Hoeger (* 1953), venezolanischer Rodler und Kinesiologe
 Xaver Höger (1930–2014), deutscher Leichtathlet

Höger ist der Name folgender Orte:
 Höger (Kronburg), Ortsteil der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Höger (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern

Erhebungen:
 Türnitzer Höger (1.372 m ü. A.), Berg in den Türnitzer Alpen, Niederösterreich
In Österreich bezeichnet Höger (in der Schweiz Hoger) einen Hügel unterhalb der alpinen Höhenlagen.

Siehe auch:
 Hoger